Дже́реми Лотете́ка Боки́ла (; ) — конголезский футболист, нападающий клуба «Кечиоренгюджю».

Клубная карьера 
Начинал свою профессиональную карьеру во втором голландском дивизионе за клуб АГОВВ.

Летом 2010 года Бокила перешёл как свободный агент в «Зюлте-Варегем» из второго бельгийского дивизиона. В первом сезоне Бокила сыграл 21 игру и забил лишь 2 гола. Во втором сезоне Бокила отыграл лишь 2 матча и был отдан в аренду голландской «Спарте». За сезон в 28 матчах он забил 15 мячей и отыграл 3 матча в кубке Нидерландов и забил 4 гола.

Летом 2012 года Бокила из «Зюлте-Варегема» был арендован «Петролулом» на сезон с правом последующего выкупа. В марте 2013 года было объявлено о том, что контракт Бокилы в скором времени будет выкуплен. В 2013 году Бокила в составе «Петролула» занял 3 место в чемпионате Румынии, а также выиграл Кубок страны, при этом сыграв 31 матч и забив 16 мячей во всех турнирах.

28 августа 2013 года спортивный директор «Терека» Хайдар Алханов подтвердил переход Бокилы за 800 тысяч евро и его партнёра по команде Георге Грозава в грозненский клуб. 14 сентября Джереми дебютировал за новый клуб в игре с питерским «Зенитом» (2:0), заменив Маурисио на 65 минуте. 31 октября он впервые отличился голом в футболке «Терека», дважды поразив ворота «Нефтехимика» (4:1) в рамках Кубка России. 1 марта 2014 года Бокила оформил хет-трик в ворота «Мордовии» (3:2).

18 июня 2015 года перешёл в китайский клуб «Гуанчжоу Фули». 7 апреля в матче против «Шанхай Шэньхуа» Джереми дебютировал в китайской Суперлиге. 7 декабря в поединке против «Шанхай СИПГ» он забил свой первый гол. За «Гуанчжоу Фули» Бокила в 13 матчах забил 4 гола во всех турнирах.

Зимой 2016 года Бокила перешёл в «Эскишехирспор» на правах аренды на полгода. Дебют состоялся в матче против «Антальяспора» (3:2) Бокила вышел на последние 2 минуты вместо Акселя Мейе. Всего до конца сезона провёл 13 матчей где забил 1 гол.

Летом 2016 года Бокила вновь ушёл в аренду на этот раз в катарский «Аль-Харитият» также на полгода. 16 сентября дебютировал в составе «Аль-Харитията» в матче с «Аль-Саддом», в котором его команда проиграла 0:4. За эти полгода провёл 14 матчей где забил 3 гола.

31 января 2017 года Бокила подписал контракт с «Акхисар Беледиеспором». 25 февраля в матче против «Антальяспор» он дебютировал за новую команду. За эти полгода Бокила сыграл 5 матчей.

1 июля 2017 года Бокила ушёл в ЧФР на правах аренды. Дебют состоялся против «Ботошами» (1:1). Однако 4 сентября 2017 года ЧФР разорвал арендное соглашение с игроком и Бокила вернулся в Турцию. Однако сразу же был отдан в аренду в другую румынскую команду «Динамо» Бухарест. Дебют состоялся в матче против «Поли Тимишоара» (1:2). За «Динамо» он провёл 12 матчей, забив 1 гол.

30 июня 2018 года он вернулся в «Акхисар Беледиеспор».

Международная карьера 
Бокила имеет двойное гражданство — ДР Конго и Нидерландов, но принял решение выступать за сборную родной страны. 14 ноября 2012 года, в свой 24-й день рождения, Джереми дебютировал в составе «леопардов» в игре с Буркина-Фасо (0:1).

Достижения 
 «Петролул»
 Обладатель Кубка Румынии: 2012/13

Примечания 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК АГОВВ
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Аль-Харитият»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «ЧФР» Клуж
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Хатайспор»
Игроки ФК «Кечиоренгюджю»